Csehország
 Tursko, település a Nyugat-prágai járásban
 Lengyelország
 Tursko, település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Tursko, település a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Tursko, település a Pomerániai vajdaságban